Gminy w Czechach:
 Tučapy – gmina w powiecie Tabor
 Tučapy – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Tučapy – gmina w powiecie Vyškov